Bednja može značiti:

 Bednja, naselje i općina u Hrvatskoj
 Bednja (rijeka), rijeka u Hrvatskoj
 Bednjica, naselje u sastavu Lepoglave